Списък на Северноамериканските държави и територии.